Красноя́рский госуда́рственный агра́рный университе́т (Красноярский ГАУ, КрасГАУ) —  высшее учебное заведение в Красноярске. Проводит подготовку кадров для агропромышленного сектора  Красноярского края, Хакасии, Тувы и Якутии.

История 

Основан в 1953 году как Красноярский сельскохозяйственный институт.

В 1994 году институт был реорганизован в Красноярский государственный аграрный университет.

Научная деятельность 

Университет занимается разработкой общей теории и технологии экологического земледелия в Восточной Сибири. Проводится агроэкологический мониторинг и мониторинг земель. Изучаются способы воспроизводства плодородия у находящихся в длительной мерзлоте почв Восточной Сибири. Проводятся исследования по селекции и биотехнологии толерантных сортов зерновых и прочих культур. Рассматриваются вопросы, связанные с инженерной эмбриологией. Разрабатываются способы рациональной организации производства и управления сельским хозяйством. Проводится разработка научных основ и интенсификации земледелия в Красноярском крае. Осуществляется совершенствование животных пород. Изучаются проблемы профилактики и мер по борьбе с возбудителями болезней у сельскохозяйственных животных. Исследуются приёмы рационального использования кормов в животноводстве. Также проводится разработка методов, обеспечивающих повышение надёжности и высокой производительности применения машин и тракторов в сельскохозяйственном производстве.

Директора и ректоры 
 Черемисинов, Георгий Андрианович (май 1953 — март 1957);
 Ипатов, Петр Петрович (март 1957 — март 1972);
 Кондратьев, Роальд Борисович (март 1972 — 1978);
 Золотухин, Виктор Александрович (декабрь 1978 — май 1995);
 Цугленок, Николай Васильевич (май 1995 — октябрь 2014);
 Пыжикова, Наталья Ивановна (и.о. с октября 2014, с 6 февраля 2015 по настоящее время).

Структура 

В КрасГАУ входят 7 институтов:

 Институт агроэкологических технологий (ИАЭТ)
 Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины (ИПБиВМ)
 Институт пищевых производств (ИПП)
 Институт инженерных систем и энергетики (ИИСиЭ)
 Институт землеустройства, кадастров и природообустройства (ИЗКиП)
 Институт экономики и управления АПК (ИЭиУ АПК)
 Юридический институт (ЮИ)

Выпускники 

 Абрамченко, Виктория Валериевна
 Агафонов, Эдуард Васильевич
 Бааль, Вольдемар Иванович
 Батня, Владимир Петрович
 Боргояков, Михаил Игнатьевич
 Ведров, Николай Григорьевич
 Вершинин, Анатолий Сергеевич
 Екимов, Артём Александрович
 Казьмин, Геннадий Петрович
 Мотовилов, Константин Яковлевич
 Сергиенко, Валерий Иванович
 Сурин, Николай Александрович 
 Ховалыг, Маадыр-оол Бартыштанович
 Цугленок, Николай Васильевич

Вестник Красноярского государственного аграрного университета 

Научный журнал Красноярского государственного аграрного университета. Основан в 1996 году. Выходит один раз в месяц. Журнал входит в список журналов ВАК, Российский индекс научного цитирования и .

Тематические рубрики:
 Биологические науки
 Общая биология (почвоведение, экология)
 Технические науки
 Процессы и машины агроинженерных систем
 Технология продовольственных продуктов
 Сельскохозяйственные науки
 Агрономия
 Ветеринария и зоотехния

Редакционный совет:  (главный научный редактор); А. С. Донченко (заместитель главного научного редактора);  (заместитель главного научного редактора); Н. А. Сурин; ; ; .

Редакционная коллегия: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .

Критика 

Под данным проекта «Диссеропедия российских журналов» вольного сетевого сообщества «Диссернет» в журнале имеют место «признаки некорректной редакционной политики»: 1) в состав редакции входят лица (Н. А. Величко, В. И. Матюшев, Н. И. Селиванов), имеющие публикации с некорректными заимствованиями; 2) в № 12 за 2014 год, № 1 и № 5 за 2015 содержатся дублирующие публикации; 3) в № 11 за 2015 год и № 5 за 2016 год размещены публикации содержащие некорректные заимствования; 4) в журнале публиковал статьи В. А. Ефимов, в докторской диссертации которого были обнаружены некорректные заимствования.

Примечания

Литература 

 
 
 
 60 лет КрасГАУ /Авторский коллектив: Н.В. Цугленок, В.А. Иванова, В.В. Матюшев и др. - Красноярск, 2012. - 222 с.

Ссылки 
 

Университеты Красноярска
Красноярский государственный аграрный университет
Аграрные университеты